Progressense – abitanti di Novo Progresso
Progressense – abitanti di Progresso (Brasile)